Серге́й Анато́льевич Кравчу́к (род. 27 августа 1960, пос. Центральный, Топкинский район, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — выборный муниципальный служащий, мэр города Хабаровска с 25 сентября 2018 года. Член Генерального Совета партии «Единая Россия».

Биография 
Родился в 1960 году в посёлке Центральный, Топкинский район, Кемеровская область.

Трудовую деятельность начал с работы на Топкинском механическом заводе «Сибтензоприбор». 

В период с ноября 1978 по ноябрь 1980 года, проходил службу в рядах Советской Армии в пограничных войсках на острове Сахалин. Непосредственно после демобилизации, приступил к работе на шахте «Макаровская», расположенной в Сахалинской области. 

В 1991 году окончил факультет «Теория социально-политических отношений» при Дальневосточном социально-политическом институте.

С 1997 года работает в администрации Хабаровска, устроившись на должность начальника отдела эксплуатации жилищного фонда. Занимал пост председателя комитета по управлению Индустриальным районом, замглавы управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда при администрации Хабаровска.

В 2001 году окончил Дальневосточную академию госслужбы, где изучал муниципальное и государственное управление.

Начиная с 2010 года, последовательно замещал должности заместителя мэра города - председателя комитета по управлению Южным округом и вице-мэра города Хабаровск - первого заместителя мэра города по экономическим вопросам.

В 2017 году назначен вице-мэром Хабаровска.

Выборы мэра Хабаровска 
9 сентября 2018 года — шестые выборы мэра Хабаровска на 5 лет:
 от «Единой России» вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук — 39,97 %
 от КПРФ предприниматель Максим Кукушкин — 23,85 %
 от ЛДПР краевой депутат Сергей Безденежных — 20,86 %
 от «СР» предприниматель Никита Михалёв — 9,95 %
 самовыдвиженец — Алексей Ворсин — зарегистрирован, снят по суду
 самовыдвиженец — зам.директора ООО «Региострой» Сергей Елизаров — зарегистрирован, снялся с выборов
 самовыдвиженец — управляющий ТСЖ «Ришувил» Андрей Савельев — отказался до регистрации
 от «Социал-демократической партии России» — зам.директора ООО «Хабаровск-Телеком» Сергей Романов — отказ в регистрации
 от Парнас — депутат городской думы Хабаровска Евгений Смолькин — зарегистрирован, снялся с выборов
 от партии «Национальный курс» — предприниматель, оператор ООО «Азия Лес» Армен Хачатрян — отказ в регистрации
Явка — 31,81 %

Мэр Хабаровска 

С 25 сентября 2018 года — мэр Хабаровска.

Церемония инаугурации нового мэра Хабаровска прошла 25 сентября 2018 года.

В 2018 году вошел в состав Генерального Совета партии «Единая Россия». Член партии «Единая Россия».

Полномочия Сергея Кравчука истекают в сентябре 2023 года.

Награды и звания 
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» (МЧС России)
 Медаль «Участнику борьбы со стихией на Амуре» (Минобороны России)
 Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.

Примечания 

Главы Хабаровска
Члены «Единой России»